Martínez de Irujo es el primer apellido de las siguientes personas:

 Carlos Martínez de Irujo, varios nobles españoles:
 Carlos Martínez de Irujo y Tacón, marqués de Casa Irujo (1765-1824).
 Carlos Martínez de Irujo y McKean, duque de Sotomayor (1802-1855).
 Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, duque consorte de Alba de Tormes (1919-1972).
 Juan Martínez de Irujo, pelotari español de Navarra (1981-).
 También se apellidan así varios nobles españoles, hijos de Cayetana Fitz-James Stuart y Luis Martínez de Irujo y Artázcoz:
 Alfonso Martínez de Irujo, duque de Aliaga (1950-).
 Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente del Barco (1959-).
 Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra (1963-).
 Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro (1968-).